Италья́нское Сомали́ () — колониальные владения Итальянского королевства на востоке Африки, которые были призваны, по замыслу итальянского правительства, стать ядром более широкой зоны Итальянской Восточной Африки.

На юге Итальянское Сомали граничило с Британской Кенией, на севере — с Британским Сомали, на западе — с независимой Эфиопией.

Берлинская конференция 1884 года подстегнула колонизацию Африканского континента европейскими державами — процесс приобрёл черты «драки за Африку». Новообразованное Итальянское королевство, не имевшее ещё колоний, проявило интерес к бедным ресурсами, малоразвитым территориям на Африканском Роге. Близость этих земель к Красному морю позволяла рассчитывать на успешное торговое будущее построенных здесь портов.

В течение 1880-х годов итальянцы по соглашениям с местными султанами получили в свои руки земли вдоль побережья Индийского океана, названные Итальянским Сомали. Попытки продвинуться вглубь континента на запад получили отпор эфиопского правительства (см. Первая итало-эфиопская война). В 1908 году, с целью упорядочения управления колонией, была проведена административная реформа.

Экономическое освоение территории шло медленно, хотя в 1920 году к развитию сельского хозяйства в Сомали подключился лично принц Луиджи Амедео. Италия и сама в то время испытывала трудности, побуждавшие миллионы итальянцев эмигрировать в Новый Свет.

В 1923 году в Итальянское Сомали был назначен губернатором Чезаре Мария Де Векки, придерживавшийся фашистских взглядов на расширение и упрочение итальянской колониальной империи, и рассматривал эти земли как плацдарм для нового наступления на Эфиопию (см. Вторая итало-эфиопская война). В 1925 году фашистам удалось договориться с англичанами о передаче им приграничной территории с юга — Джубаленда. В 1925—1928 гг. Де Векки организовал военные экспедиции в северные султанаты Хобьо и Маджиртин консолидировав владения Италии в этом регионе. Сомалийский губернатор Родольфо Грациани в 1935 году возобновил войну с Эфиопией, а год спустя колония влилась в состав Итальянской Восточной Африки.

Воспользовавшись началом Второй мировой войны, итальянцы в 1940 году оккупировали Британское Сомали. Два года спустя в ходе операции союзников «Явление» они были вытеснены не только из британской, но и из итальянской части Африканского Рога. Итальянское партизанское движение продлилось в регионе до осени 1943 года. В 1949 году Итальянское Сомали было передано союзниками под опеку ООН (Подопечная территория Сомали), а в 1960 году Италия согласилась предоставить колонии полную независимость.

Примечания

Литература 
 Giacomo De Martino, La Somalia Italiana nei Tre Anni del mio Governo, 1912.

Бывшие колонии Италии
История Сомали
Итальянское королевство (1861—1946)